Села:
 Соколове — Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район
 Соколове — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Соколове — Одеська область, Іванівський район
 Соколове — Харківська область, Зміївський район

Див. також 
 Соколово